blaszka (grzyb)
 blaszka (łyżwiarstwo)
 blaszka (krew)
 blaszka (liść)
 blaszka (medycyna)